Camus, francia családnév
 Camus, jeles francia konyakmárka, a Camus család nevéről, Cognac város központtal
 Albert Camus (1913–1960) Nobel-díjas francia író és filozófus, az egzisztencializmus egyik meghatározó alakja
 Marcel Camus (1912–1982) francia filmrendező, forgatókönyvíró

 Camus, település Írországban, Galway megyében